Elmau steht für:
 Schloss Elmau, Gebäude in der Gemeinde Krün, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Müller-Elmau, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Müller-Elmau (Schauspielerfamilie)

Siehe auch:
 Ellmau (Begriffsklärung)